Dial ’M’ For Monkey – trzecia produkcja w dorobku Bonobo, niektórzy znawcy jego twórczości twierdzą, że właściwie druga. Wynika to z faktu, iż wydany w 2002 r. krążek One Offs... Remixes & B-Sides, zawierał tylko parę nowych utworów, a resztę wypełniały remiksowane wersje utworów pochodzących z Animal Magic oraz produkcje innych muzyków.

Lista utworów

Twórcy 
 Simon Green
 Andy Ross: flet
 Ben Cook: saksofon

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Albumy Bonobo
Albumy muzyczne wydane w roku 2003
Albumy Ninja Tune
Albumy muzyki elektronicznej
Albumy ambientowe
Breakbeat